

Світле — село, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область
 Світле — село, Жамбильський район, Північно-Казахстанська область
 Світле — село, Карабалицький район, Костанайська область

Світле — село, Воткінський район, Удмуртія
 Світле — село, Зав'яловський район, Алтайський край
 Світле — присілок, Леб'яжівський округ, Курганська область
 Світле — село, Сухолозький міський округ, Свердловська область

Світле — село, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Світле — село, Волинська область, Ковельський район
 Світле — село, Донецька область, Кальміуський район
 Світле — село, Донецька область, Покровський район, Мирноградська міська громада
 Світле — село, Запорізька область, Більмацький район
 Світле — село, Запорізька область, Токмацький район
 Світле — село, Київська область, Обухівський район
 Світле — село, Луганська область, Луганський район
 Світле — село, Луганська область, Старобільський район, Білолуцька селищна громада
 Світле — село, Луганська область, Старобільський район, Старобільська міська громада
 Світле — село, Тернопільська область, Чортківський район
 Світле — село, Харківська область, Красноградський район
 Світле — село, Херсонська область, Каховський район
 Світле — село, Хмельницька область, Хмельницький район
 Світле — селище, Дніпропетровська область, Кам'янська міська рада
 Світле — селище, Донецька область, Покровський район, Добропільська міська громада
 Світле — селище, Одеська область, Одеський район

 Світле — колишнє село Чернівецького району Вінницької області, зняте з обліку 27 квітня 2012 року